US Open 2014 představoval 134. ročník čtvrtého a závěrečného grandslamového turnaje tenisové sezóny, jediného hraného na americkém kontinentu. Probíhal na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem DecoTurf v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové newyorského Flushing Meadow, jakožto Mezinárodní tenisové mistrovství USA, a to v období od 25. srpna do 8. září 2014. Turnaj byl součásti kalendáře profesionálních okruhů mužů ATP World Tour 2014 a žen WTA Tour 2014. Vítězové, vyjma soutěže smíšené čtyřhry, si do žebříčků připsali 2 000 bodů.

Obhájci vítězství ve dvouhrách byli španělský druhý hráč světa Rafael Nadal, který se z turnaje odhlásil 18. srpna pro zranění pravého zápěstí a nehrál žádnou událost letní US Open Series. Ženský titul z předchozích dvou let obhajovala americká světová jednička a pětinásobná šampiónka Serena Williamsová, jíž se podařilo titul znovu obhájit.

134. ročník

Pozadí 

134. ročník US Open se odehrával mezi 25. srpnem a 8. zářím 2014 v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové, ležícím v parku Corona Flushing Meadows newyorské čtvrti Queens. Probíhal na tvrdém polymethylmethakrylátovém povrchu DecoTurf. První ročník turnaje se v tomto areálu uskutečnil v roce 1978. Jako jediný z událostí velké čtyřky uplatnil tiebreak i v rozhodujících sadách zápasů.

Soutěže se konaly na 17 z celkového počtu 33 dvorců. Hlavním kurtem byl největší tenisový stadion světa Arthur Ashe Stadium s kapacitou 22 547 sedících diváků. Druhý největší kurt pojmenovaný Louis Armstrong Stadium pojmul do svých ochozů 10 200 návštěvníků. Do třetí arény Grandstand Stadium se vtěsnalo okolo šesti tisíc diváků.

Grandslam zahrnoval soutěže mužské i ženské dvouhry, mužskou, ženskou a smíšenou čtyřhru a soutěže juniorů do osmnácti let, které patřily do nejvyšší kategorie Grade A. Na turnaji se odehrávaly také singlové a deblové soutěže vozíčkářů, včetně kvadruplegiků, jež probíhaly v rámci vozíčkářské UNIQLO Tour.

Dotace 
Základní rozpočet turnaje činil 38 251 760 dolarů, což znamenalo celkový nárůst o skoro 4 milióny dolarů oproti roku 2013. Pro vítěze mužské a ženské dvouhry byla připravena doposud nejvyšší individuální částka v historii grandslamu, která činila v přepočtu 3 000 000 dolarů, což představovalo meziroční navýšení prémie o 400 tisíc dolarů. První tři singlisté v konečném pořadí US Open Series 2014 navíc získali bonus podle dosaženého kola. Vítězi letní americké série se stali kanadská světová šestka Milos Raonic a americká světová jednička Serena Williamsová. Kanaďan došel do osmifinále a získal bonusovou částku ve výši 70 000 dolarů, Američanka celý turnaj ovládla a připsala si odměnu ve výši 4 000 000 dolarů, což doposud představovalo nejvyšší odměnu v historii tenisu. V každém kole soutěže jednotlivců se zvýšily finanční odměny o více než 10 procent oproti předchozímu ročníku. Vítězové mužských a ženských čtyřher získali odměnu 520 000 dolarů, nejvyšší v historii turnaje.

Newyorské odměny v sezóně 2014 představovaly druhý největší celkový rozpočet z grandslamových turnajů. Rozpočet Australian Open činil přibližně 33 miliónů amerických dolarů, dotace French Open představovala částku okolo 34,5 milionů dolarů a pořadatelé Wimbledonu zvýšili rozpočet ročníku 2014 na téměř 42 miliónů dolarů.

Mediální pokrytí 
Televizní přenos z grandslamu byl zprostředkován do více než 200 států světa. Ve Spojených státech vysílací práva držely kanály CBS, ESPN a Tennis Channel, které zajišťovaly živé přenosy. CBS tímto ročníkem ukončila 47leté držení práv na domácí vysílání z US Open. Od roku 2015 získala exkluzivní práva na události pořádané Americkým tenisovým svazem společnost stanice ESPN.

V ročníku 2014 byly živé přenosy přenášeny ze sedmi dvorců. Jednalo se o tři arény Arthur Ashe Stadium, Louis Armstrong Stadium a Grandstand, a také kurty č. 5, 11, 13 a 17.

Významné momenty 

V semifinále mužské dvouhry se udál historický průlom v mužském tenisu s novými rekordy. Do finále nějakého z grandslamových turnajů nepostoupil ani jeden z hráčů takzvané „velké čtyřky“, tedy Djoković, Nadal, Federer nebo Murray. Stalo se tak vůbec poprvé od roku 2005, kdy proti sobě na Australian Open nastoupili Marat Safin a Lleyton Hewitt. Chorvat Marin Čilić se stal nejníže nasazeným vítězem US Open od roku 2002, kdy triumfoval Pete Sampras. Japonec Kei Nišikori byl prvním asijským mužem v grandslamovém finále. Zároveň poprvé od French Open 2005, kdy Nadal ve finále porazil Argentince Mariana Puertu, si o titul zahráli dva fináloví debutanti. Po triumfu Stana Wawrinky na Australian Open 2014, tak poprvé od roku 2003, zvítězili na grandslamech jedné sezóny dva tenisté nepatřící do „velké čtyřky“.

V přestávce po prvním semifinále mužské dvouhry na centrálním dvorci Arthura Ashe požádala Martina Navrátilová veřejně o ruku partnerku Julií Lemigovovou, o 15 let mladší poslední Miss Sovětského svazu z roku 1991, která žádost přijala.

Potřetí za sebou vyhrála ženskou dvouhru světová jednička Serena Williamsová, která ve finále zdolala bývalou první hráčku klasifikace, Dánku Caroline Wozniackou. na turnaji tak neprohrála už 21 zápasů v řadě. Ziskem 18. grandslamové trofeje se vyrovnala legendám Chris Evertové a Martině Navrátilové, které vítězce pogratulovaly přímo na kurtu. Více grandslamových titulů než Williamsová měla v open éře už jen Steffi Grafová, jež získala dvacet dva trofejí. Šestým vítězstvím Američanka také vyrovnala rekord otevřené éry Chris Evertové v počtu singlových titulů z US Open.

Bratři Bob a Mike Bryanovi vyhráli mužskou čtyřhru, čímž jako první pár v historii tenisu, vybojovali jubilejní 100. společný titul z deblové soutěže. Navíc šestnáctou grandslamovou trofejí vyrovnali rekord Australana Todda Woodbridge, který ovšem své tituly získal se dvěma jinými partnery. Alespoň jedním grandslamovým vítězstvím za sezónu prodloužili vlastní rekord na 10 let bez přerušení. Sourozenecká dvojice také pátou trofejí na US Open vytvořila nový rekord otevřené éry.

Vítězové 
Soutěž mužské dvouhry poprvé v kariéře ovládl šestnáctý hráč světa Chorvat Marin Čilić, který se tak stal po svém trenéru Goranu Ivaniševićovi a Ivě Majoliové teprve třetím chorvatským vítězem jednoho ze čtyř majorů.

Potřetí v řadě a pošesté celkově vyhrála ženskou dvouhru Serena Williamsová, která tak získala 18. singlový Grand Slam kariéry, čímž se vyrovnala legendám Chris Evertové a Martině Navrátilové.

Mužskou čtyřhru opanovali americká dvojčata Bob a Mike Bryanovi. Pro oba se jednalo o šestnáctý grandslamový titul ve čtyřhře, kterým vyrovnali rekord Australana Todda Woodbridge. Navíc to pro ně byl jubilejní 100. společný titul ve čtyřhře na okruhu ATP.

Ženskou čtyřhru opanoval čtvrtý nejvýše nasazený pár Rusek, složených z Jekatěriny Makarovové a Jeleny Vesninové. Obě šampiónky získaly druhý grandslamový titul, když společně již vyhrály French Open 2013.

Smíšenou čtyřhru ovládla nejvýše nasazená brazilsko-indická dvojice Bruno Soares a Sania Mirzaová. Pro Soarese to byl druhý titul z newyorského mixu a pro Mirzaovou premiérový, avšak celkově třetí z této kategorie.

Galerie vítězů

Statistiky 
 Nejvíce es:  Milos Raonic – 103 /  Serena Williamsová – 35;
 Nejrychlejší podání:  Sam Groth – 237 km/h /  Sabine Lisická – 200 km/h;
 Nejvíce dvojchyb:  Gaël Monfils – 37 /  Viktoria Azarenková – 31;
 Nejlepší procentuální úspěšnost prvního podání:  Juan Mónaco – 82 % /  Sara Erraniová – 88 %
 Nejvíce vyhraných míčů po prvním podání:  Marcos Baghdatis – 15 ze 17 (88 %) /  Madison Keysová – 72 z 88 (82 %)
 Nejvíce zreturnovaných prvních podání:  Roger Federer – 149 /  Serena Williamsová – 111
 Nejvíce proměněných brejkbolů:  Novak Djoković – 36 /  Serena Williamsová – 34
 Nejdelší výměny:
 Nejdelší mužská výměna trvala 38 míčů a byla odehrána ve druhém kole mezi Gaëlem Monfilsem a Alejandrem Gonzálezem za stavu 5–5 a 40–0 z pohledu Monfilse, který ji vyhrál.
 Nejdelší ženská výměna trvala 32 míčů a byla odehrána mezi Christinou McHaleovou a Viktorií Azarenkovou ve druhém kole za stavu 3–4 a 40–40 a McHaleová výměnu vyhrála.

Odhlášení tenisté

Muži

Ženy

Dotace turnaje 
Celkový rozpočet US Open 2014 činil 38 251 760 dolarů, což představovalo meziroční nárůst o 11,7 %. Pokud by maximálně uspěli v singlových soutěžích první tři muži a ženy v pořadí z Emirates Airline US Open Series 2014, pak by dotace mohla dosáhnout částky 40 851 760 dolarů. Vítězové mužské a ženské dvouhry si připsali částku 3 milióny dolarů.

US Open

Bonusové finanční prémie 
Tenisté a tenistky, kteří se umístili na prvních třech místech dvouhry v turnajích Emirates Airline US Open Series 2014 získali finanční prémii podle dosaženého výsledku na grandslamu.

Body do žebříčků ATP a WTA

Dospělí

Junioři

Vozíčkáři

Dospělí

Dvouhra mužů

Dvouhra žen

Čtyřhra mužů

Čtyřhra žen

Smíšená čtyřhra

Junioři

Dvouhra juniorů

Dvouhra juniorek

Čtyřhra juniorů

Čtyřhra juniorek

Vozíčkáři

Dvouhra vozíčkářů

Dvouhra vozíčkářek 

{{Pavouk 2-3
| RD1=Finále

| RD1-seed1=1
| RD1-team1=

Čtyřhra vozíčkářů

Čtyřhra vozíčkářek

Dvouhra kvadruplegiků

Čtyřhra kvadruplegiků

Galerie 
Tenisté na US Open 2014

Divoké karty 
Následující tenisté obdrželi divokou kartu do hlavních soutěží. Divoké karty pro zástupce australského a francouzského tenisu v singlových soutěžích byly přiděleny v rámci reciproční dohody tří grandslamů Roland Garros, Australian Open a US Open.

Smíšená čtyřhra 
  Tornado Alicia Blacková /  Ernesto Escobedo
  Jacqueline Caková /  Joel Kielbowicz
  Lauren Davisová /  Nicholas Monroe
  Christina McHaleová /  Stefan Kozlov
  Asia Muhammadová /  Taylor Fritz
  Melanie Oudinová /  Rajeev Ram
  Shelby Rogersová /  Bradley Klahn
  Taylor Townsendová /  Donald Young

Kvalifikanti

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 US Open – oficiální stránky 

 
ATP World Tour 2014
WTA Tour 2014
Tenis v USA v roce 2014